Компания Golla (Golla Oy) — ведущий финский бренд сумок для портативной техники. В изделиях фирмы которых соединяются черты высокой моды, повседневного стиля и Hi-Tech.

Головной офис находится в Хельсинки. Также есть офисы фирмы в Германии, Франции, Японии, Китае и США.

История 
Финская компания Golla была основана в 1994 году как креативное агентство в небольшом сельском городке Колла. В 2003 году компания вышла на потребительский рынок со своим брендом сумок, через некоторое время продукция компании стала пользоваться спросом.

Продукция и достижения 
В процессе производстве участвуют не более 60 человек, изделия фирмы продаются на более чем 100 региональных рынков. К 2008 году было продано более 13 миллионов сумок.

Коллекция Golla предоставляет покупателю широкий выбор чехлов для мобильных телефонов и оригинальных сумок для ноутбуков с рисунками. Инновационный подход, практикуемый в компании, подразумевает постоянное движение вперёд — дважды в год линейка продукции обновляется, постоянно идёт ввод новых моделей.

Ссылки

Официальные сайты 
GOLLA of Finland

Сумки и чехлы Golla